La stagione 2004 del campionato FIA Formula 3000 International fu corso in 10 gare disputate tra il 24 aprile e l'11 settembre. Furono assegnati due titoli: uno per i piloti e uno per i team. Questo fu l'ultimo campionato di  Formula 3000 Internazionale, prima che la categoria venisse soppiantata dalla GP2 Series.

Piloti e scuderie

Nota: Tutti utilizzano telai Lola B02/50, spinte da motori Zytek-Judd KV, e gommate Avon.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti

In  grassetto le pole position, in corsivo i giri veloci.

Classifica Team

Risultati completi

R14=ritirato ma classificato R=ritirato NS=non parte NT=senza tempo in qualifica

 20
International